Пије де ла Куеста има више значења:

 Пије де ла Куеста (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пије де ла Куеста (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Куеста (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пије де ла Куеста (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пије де ла Куеста (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пије де ла Куеста (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пије де ла Куеста (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пије де ла Куеста (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пије де ла Куеста (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пије де ла Куеста, Шакутј (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије де ла Куеста (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије де ла Куеста (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије де ла Куеста (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пије де ла Куеста (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пије де ла Куеста, Лос Лаурелес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пије де ла Куеста (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пије де ла Куеста (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пије де ла Куеста (Бакадевачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пије де ла Куеста, Партенон (Бакадевачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пије де ла Куеста (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пије де ла Куеста, Ла Куеста де Сан Мигел (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пије де ла Куеста (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику